Полева́я () — село (до 1996 — посёлок городского типа), Полевской сельский совет, Дергачёвский район, Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6322080904. Население по переписи 2001 года составляет 452 (193/259 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село, (в 1938—1996 посёлок городского типа, в 17-19 веках слобода) Полевая находится на пересыхающем ручье (бывшей реке) Полёвка (река), правом притоке Лопани, протекающем в балке Долгий яр (Дуброваха); в девяти км от города Дергачи, между реками Уды (5 км) и Лопань (6 км).

Ниже по течению ручья находится село Семёновка (Дергачёвский район). 

К посёлку примыкают большие лесные массивы (дуб).

История 
 1678 — дата первого письменного упоминания слободы Полевая.
 1938 — изменение статуса на посёлок городского типа.
 В 1937-1940 годах, перед ВОВ, в посёлке было 525 дворов, православная церковь и сельсовет.
 Во время Великой Отечественной войны c конца октября 1941 по середину февраля 1943 и с начала марта по середину августа 1943 селение находилось под немецкой оккупацией.
 Днём 13 августа 1943 года советская разведгруппа В. А. Завертяева в составе 34 человек, действуя в районах, оккупированных нацистами, вела разведку в полосе действий своей 84-й дивизии. Перемещаясь вдоль дороги Полевая — Дергачи, проходившей через лес, разведгруппа обнаружила колонну немецкой мотопехоты на марше. С близкого расстояния разведчики открыли огонь из автоматов и пулемётов, окружили врага и уничтожили до 70 солдат и офицеров вермахта; 12 из них уничтожил лично Вениамин Завертяев.
 В ходе Великой Отечественной войны 16 и 17 августа 1943 года здесь шли жестокие бои за высоту 201,7. Северо-западнее села, рядом с шоссе высота 201,7 отмечена обелиском. Сейчас жители села Полевая Харьковской области называют её «Высота Василия Петрищева».
 В годы войны 416 жителей села воевали на фронтах в рядах Советской армии и в партизанских отрядах; из них погибли 210 воинов; 172 были награждены боевыми орденами и медалями СССР.
 В 1976 году население составляло 1100 человек. 
 К 1976 году за мирный труд 10 жителей были награждены орденами и медалями СССР, в том числе трое — орденом Трудового Красного Знамени.
 Здесь находилось второе отделение большого овоще-молочного совхоза «Южный», центральная усадьба которого находилась в Южном; за совхозом были закреплены 3453 га сельхозугодий, в том числе 2612 га пахотной земли. 
 В 1976 году в пгт Полевая работали восьмилетняя школа, клуб, библиотека с фондом 5 300 книг, фельдшерско-акушерский пункт.
 В 1996 вследствие депопуляции пгт Полевая стало селом Полевая.

Экономика 
 Молочно-товарная ферма.
 Садовые участки.
 Кондитерская фабрика

Аэропорт «Полевой» 
В соответствии с планом развития Харькова 1986 года возле пгт Полевая планировалось строительство нового большого аэропорта «Харьков-Полевой».

Аэропорт планировалось связать с городом скоростной автомагистралью.
В 1988-м году началась разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта нового аэропорта Харьков-Полевой.

В конце 80-х годов началось строительство взлетно-посадочной полосы, но после распада СССР работы были прерваны.

Памятники 
 Братская могила воинов-участников гражданской войны.
 Братская могила советских воинов Великой Отечественной войны.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины
 Братская могила Советских воинов 
 Высота Василия Петрищева 
 Обелиск «Высота Петрищева»

Населённые пункты Дергачёвского района (Харьковская область)